Бордж-Бу-Арреридж:
 Бордж-Бу-Арреридж — город на севере Алжира.
 Бордж-Бу-Арреридж (вилайет) — провинция (вилайя) в северной части Алжира.
 Бордж-Бу-Арреридж (футбольный клуб) — алжирский футбольный клуб из города Бордж-Бу-Арреридж.